Az 1979-es magyar férfi kézilabda-bajnokság a huszonkilencedik kézilabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

A góllövőlista élmezőnye

Források 
A magyar sport évkönyve 1979
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu
 

F1979
Magyarferfikezilabdabajnoksag